Bucharest Challenger 2001 a fost un turneu profesionist de tenis jucat pe terenuri de zgură. A fost prima ediție a turneului care a făcut parte din ATP Challenger Tour 2021. A avut loc la București, România între 20 și 26 septembrie 2021.

Simplu

Tablou final

Tablou superior

Tablou inferior

Dublu

2021 în tenis
2021 în România
Evenimente sportive în septembrie